

Patronyme 

 Jane Ngwenya (1935-2021), femme politique zimbabwéenne.
 Kieran Ngwenya (2002-), footballeur international malawite.
 Malangatana Ngwenya (1936-2011), peintre, sculpteur et poète mozambicain.
 Takudzwa Ngwenya (1985-), joueur américain de rugby à XV.

Toponyme 

 Ngwenya, ville d'Eswatini, dans le district d'Hhohho.